Урлаци има више значења:

 Урлаци, насеље у округу Прахова у Румунији
 Урлаци (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Урлаци (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији